Madarász Gábor (1967) kajakozó
 Madarász Gábor (1967) gitáros, billentyűs, zeneszerző